Enzensberger pode referir-se a:
Hans Magnus Enzensberger (1929–2022) Poeta, ensaista e escritor alemão.
Christian Enzensberger (1931) Tradutor e escritor alemão.
Horst Enzensberger (1944) Historiador alemão.

Desambiguação